«Чаган» — перший радянський промисловий термоядерний вибух

Чаган — селище, Семейська міська адміністрація, Східноказахстанська область
 Чаган — озеро на заході Східноказахстанської області

Чаган — провінція Корейської Народної Демократичної Республіки